Delfi er flertydig og kan henvise til:

 Delfi - arkæologisk sted og moderne by i Grækenland
 Delfi (webportal) - webportal i Baltikum